Дивізіон 2: 1925–26 — сезон у Дивізіоні 2, що був на той час неофіційно другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан.

У чемпіонаті взяли участь 47 клубів, розділені на п'ять груп. Турнір проходив у два кола.

Переможцями змагань у групах стали клуби Сандвікенс ІФ, Еребру СК, «Вестермальмс» ІФ (Стокгольм), ІФ «Ельфсборг» (Бурос) і Гальмстад БК.

Право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан здобули в кваліфікаційному турнірі «Вестермальмс» ІФ (Стокгольм), ІФ «Ельфсборг» (Бурос).

Турнірні таблиці

Верхньошведська серія 1925–26 
Команди зі значної частини Північної Швеції не мали права грати в системі національної ліги до сезону 1953—54, а замість цього проводили свій чемпіонат і визначали найкращу команду Норрланду.

|-
|1||style="text-align: left;"|Сандвікенс ІФ
|14||12||1||1||60||16||+44||25
|-
|2||style="text-align: left;"|«Єфле» ІФ (Євле)
|14||8||2||4||50||29||+21||18
|-
|3||style="text-align: left;"|«Брюнес» ІФ (Євле)
|14||7||4||3||52||34||+18||18
|-
|4||style="text-align: left;"|Скутшер ІФ
|14||8||1||5||51||32||+19||17
|-
|5||style="text-align: left;"|Сандвікенс АІК
|14||7||2||5||36||25||+11||16
|-
|6||style="text-align: left;"| «Кварнсведенс» ГІФ (Бурленге)
|14||2||3||9||24||51||-27||7
|- style="background: #deb0b0"
|7||style="text-align: left;"| «Домнарветс» ГІФ (Бурленге) 
|14||3||1||10||19||56||-37||7
|- style="background: #deb0b0"
|8||style="text-align: left;"| «Фалу» ІК (Фалун) 
|14||2||0||12||19||68||-49||4
|}
Команди цієї серії не допускалися до Аллсвенскан як з географічних, так і з економічних мотивів.

Середньошведська серія 1925–26 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|Еребру СК
|18||11||3||4||42||39||+3||25
|-
|2||style="text-align: left;"|Галльстагаммарс СК
|18||9||3||6||42||31||+11||21
|-
|3||style="text-align: left;"|Вестерос ІК
|18||9||2||7||42||32||+10||20
|-
|4||style="text-align: left;"|ІФК Вестерос
|18||9||2||7||49||43||+6||20
|-
|5||style="text-align: left;"|Чепінг ІС
|18||7||5||6||37||29||+8||19
|-
|6||style="text-align: left;"|Вестерос СК
|18||9||1||8||39||33||+6||19
|-
|7||style="text-align: left;"|Катрінегольмс АІК
|18||7||5||6||34||30||+4||19
|-
|8||style="text-align: left;"|Катрінегольмс СК
|18||8||3||8||30||30||0||19
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|Еребру ІК
|18||4||4||10||34||49||-15||12
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|ІФК Еребру
|18||2||2||14||29||59||-30||6
|}

Східношведська серія 1925–26 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"| «Вестермальмс» ІФ (Стокгольм)
|20||15||3||2||71||17||+54||33
|-
|2||style="text-align: left;"|Сундбібергс ІК
|20||13||3||4||53||29||+24||29
|-
|3||style="text-align: left;"|«Юргорден» ІФ (Стокгольм)
|20||11||5||4||60||28||+32||27
|-
|4||style="text-align: left;"| ІФ «Ліннея» (Стокгольм)
|20||10||3||7||43||45||-2||23
|-
|5||style="text-align: left;"|ІФК Стокгольм
|20||8||5||7||41||44||-3||21
|-
|6||style="text-align: left;"|«Гаммарбю» ІФ (Стокгольм)
|20||9||2||9||39||28||+11||20
|-
|7||style="text-align: left;"| «Реймерсгольмс» ІК (Стокгольм)
|20||7||4||9||30||32||-2||18
|-
|8||style="text-align: left;"| «Марієбергс» ІК (Стокгольм)
|20||5||7||8||40||45||-5||17
|-
|9||style="text-align: left;"|Стокгольм БК
|20||6||2||12||30||52||-22||14
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|ІК «Сіріус» (Уппсала)
|20||5||2||13||38||65||-27||12
|- style="background: #deb0b0"
|11||style="text-align: left;"|«Транебергс» ІФ (Стокгольм)
|20||2||2||16||14||74||-60||6
|}

Західношведська серія 1925–26 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|ІФ «Ельфсборг» (Бурос)
|16||10||1||5||54||25||+29||21
|-
|2||style="text-align: left;"|Венерсборгс ІФ
|16||9||3||4||32||30||+2||21
|-
|3||style="text-align: left;"|Юнсередс ІФ
|16||7||4||5||30||26||+4||18
|-
|4||style="text-align: left;"|«Фессберг» ІФ (Мельндаль)
|16||7||2||7||36||31||+5||16
|-
|5||style="text-align: left;"| «Крокслеттс» ФФ (Гетеборг)
|16||5||6||5||26||26||0||16
|-
|6||style="text-align: left;"|Скара ІФ
|16||6||3||7||27||33||-6||15
|-
|7||style="text-align: left;"|ФК Тролльгеттан
|16||6||2||8||28||36||-8||14
|- style="background: #deb0b0"
|8||style="text-align: left;"|Уддевалла ІС
|16||5||2||9||26||38||-12||12
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"| ІФ «Геймер» (Лідчепінг)
|16||5||1||10||35||48||-13||11
|}

Південношведська серія 1925–26 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|Гальмстад БК
|16||8||6||2||35||19||+16||22
|-
|2||style="text-align: left;"| «Статтена» ІФ (Гельсінгборг)
|16||7||5||4||25||20||+5||19
|-
|3||style="text-align: left;"|Мальме ФФ
|16||5||8||3||44||24||+20||18
|-
|4||style="text-align: left;"|Мальме БІ
|16||7||4||5||37||23||+14||18
|-
|5||style="text-align: left;"|ІФК Гельсінгборг
|16||8||2||6||32||22||+10||18
|-
|6||style="text-align: left;"|ІС «Гальмія» (Гальмстад)
|16||7||2||7||28||23||+5||16
|-
|7||style="text-align: left;"|Лундс БК
|16||6||3||7||24||31||-7||15
|- style="background: #deb0b0"
|8||style="text-align: left;"|Варбергс ГІФ
|16||4||4||8||18||30||-12||12
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|Фалькенбергс ГІК
|16||2||2||12||11||62||-51||6
|}

Плей-оф на підвищення в Аллсвенскан 
 Еребру СК - «Вестермальмс» ІФ (Стокгольм) 2-2, 0-4
 Гальмстад БК - ІФ «Ельфсборг» (Бурос) 3-1, 2-4, 2-4

«Вестермальмс» ІФ (Стокгольм) та ІФ «Ельфсборг» (Бурос) підвищилися в Аллсвенскан.

Кваліфікація

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція
1925 у Швеції
1926 у Швеції